Дагеста́н:
 Дагестан — республика в составе Российской Федерации и её субъект.
 «Дагестан» — название газеты «Джаридат Дагистан» в 1918—1919 годах.
 «Дагестан» — региональная телерадиокомпания.
 (2297) Дагестан — астероид главного пояса.
 Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1921—1993 годах.
 СКР «Дагестан» — сторожевой ракетный корабль проекта 11661 «Гепард», нахчшИо
одящийся в составе Каспийской флотилии ВМФ России.
 «Дагестан» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов
 «Дагестан» () — серия советских, а впоследствии азербайджанских морских грузопассажирских железнодорожных паромов.
 «Дагестан» — марка коньяка Кизлярского коньячного завода.

Примечания